Heber může označovat:
 Heber (Eber) – biblický prapředek Izraelitů a dalších semitských kmenů

příjmení
 Alberto Héber Usher (1918–1981) – uruguayský prezident
 František Alexandr Heber (1815–1849) – pražský kupec a amatérský historik
 Johann Jacob Heber (1666–1724/1727) – německý geodet a kartograf
 Reginald Heber (1783–1826) – britský anglikánský biskup a literát

jméno
 Heber Curtis (1872–1942) – americký astronom
 Heber J. Grant (1856–1945) – americký mormonský duchovní a prezident Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů
 Heber Jentzsch (* 1935) – prezident scientologické církve
 Heber Manning Wells (1859–1938) – americký politik
 Heber Ratti (* 1994) – uruguayský fotbalista

místo
 Heber City – město ve státě Utah v USA
 Heber (Kalifornie) – osada v Kalifornii v USA
 Heber Springs – město ve státě Arkansas v USA
 Heber-Overgaard – osada v Arizoně v USA
 Heber (pohoří) – hřeben v Dolním Sasku v Německu

Podobné názvy 
 Hever
 Cheber – víc biblických postav